Antler Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Antler Lake (Juneau, Alaska)
 Antler Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Antler Lake (Minnesota), im Itasca County, Minnesota
 Antler Lake (New York), im Warren County, New York
 Antler Lake (Wisconsin), im Polk County, Wisconsin